Helmut Schneider (Altrip, 13.  srpnja 1913. – Mannheim, 13. veljače 1984.) je bio njemački nogometaš i trener. Kao igrač, igrao je za, između ostalih, Bayern München SV 07 Waldhof i SpVgg Fürth. 1940. godine, zabilježio je i jedan nastup za njemačku reprezentaciju. Kao trener,  najuspješniji je bio s Borussijom Dortmund.

Karijera

Igrač
Značajniji klubovi za koje je Schneider nastupao:

Trener
Trenerske pozicije Helmuta Schneidera:

Vanjske poveznice
Profil na greuther-fuerth.de

 
Njemački nogometaši
Njemački nogometni treneri
Treneri FC Bayern Münchena
Nogometaši FC Bayern Münchena
Nogometaši Greuther Fürtha
Nogometaši Mainza 05